To the Power of Ten è il quinto album dei Praying Mantis pubblicato nel 1995.

Tracce